Stictopatella är ett släkte av svampar. Stictopatella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Stictopatella